Cairese – abitante di Cairo Montenotte
 Associazione Sportiva Dilettantistica Cairese – associazione sportiva di Cairo Montenotte